Värtsilä ou Wärtsilä peut signifier :

 Värtsilä, une ancienne municipalité finlandaise de Carélie du Nord
 Värtsilä, une agglomération de type urbain de la République de Carélie, en Russie, 
  , gare sur la Ligne de Vyborg à Joensuu à Värtsilä
 Wärtsilä, quartier de Järvenpää
 Wärtsilä, une société finlandaise cotée en bourse.